Dora 1994. (neslužbeni naziv), službenog naziva Hrvatski televizijski festival (HTF), bilo je drugo izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održanog u "Kristalnoj dvorani" Hotela Kvarner u Opatiji, 20. ožujka 1994.

Popis natjecateljskih pjesama 
Na natječaj se prijavilo ukupno 231 pjesama, a samo 21 ih je izabrao žiri.

Redoslijed nastupa izvođača javno je utvrđen na tiskovnoj konferenciji održanoj na HRT-u uoči same finalne večeri.

Rezervna pjesme

Glasovi 
Odluka o pobjedničkoj pjesmi donesena je glasanjem šesteročlana žirija u 11 gradova: Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar, Rijeka, Pazin, Zagreb, Bjelovar, Čakovec, Osijek i Vinkovci.

Na raspolaganju su imali 7 ocjena koje su raspoređivali 7 glazbi: 1, 2, 3, 5, 7, 10 i 12.

Istovremeno s proglašavanjem rezultata, publika je na svojim ekranima pratila tablicu s rezultatima, a glasovanja je nadgledao tročlani žiri u sastavu: Kseniija Urličić, Marinela Malić i Milan Mitrović.

Promocija 

HRT Orfej je povodom promocije pobijedničke pjesme izbacio promotivni CD Tonyjeve pjesme koji je sadržio pjesmu na hrvatskom i engleskom jeziku.

 1994.